En théorie des nombres, le symbole de Kronecker, écrit comme  ou , est une généralisation du symbole de Jacobi à tous les entiers . Il a été introduit par Leopold Kronecker en 1885.

Définition 
Soit  être un entier non nul, factorisé comme

 

où  est une unité (c'est-à-dire ), et les  sont premiers. Soit  un entier. Le symbole Kronecker  est défini par

 

Pour  impair, le nombre  est tout simplement le symbole de Legendre habituel. On définit  par

 

Puisqu'il prolonge le symbole Jacobi, la quantité  vaut simplement  lorsque . Lorsque , nous le définissons par

 

Enfin, nous posons

 

Ces extensions suffisent à définir le symbole de Kronecker pour toutes les valeurs entières .

Certains auteurs ne définissent le symbole Kronecker que pour des valeurs plus restreintes ; par exemple,  congru à  et .

Table de valeurs 
Ce qui suit est un tableau des valeurs du symbole Kronecker  avec 1 ≤ n, k ≤ 30.

Propriétés 
Le symbole Kronecker partage plusieurs propriétés avec le symbole de Jacobi, sous certaines restrictions :

  si , et  sinon.
  sauf si , un des  est nul et l'autre est négatif.
  sauf si , un des  est nul et l'autre a une partie impaire (définition ci-dessous) congruente à .
 Pour , on a  dès que  Si de plus  ont le même signe, il en va de même pour  .
 Pour , , on a  dès que 

À la différence du symbole de Jacobi, le symbole de Kronecker n'a pas le même lien avec les résidus quadratiques. En particulier, le symbole Kronecker  pour  pair peut prendre des valeurs indépendamment du fait que  est un résidu quadratique ou un non-résidu modulo .

Réciprocité quadratique 
Le symbole de Kronecker satisfait les versions suivantes de la loi de réciprocité quadratique.

Pour tout entier non nul , soit  la partie impaire de  :  où  est impair (pour , nous posons  ). Alors la version symétrique suivante de la réciprocité quadratique est valable pour chaque paire d'entiers  tel que  :

 

où le  signe est égal à  si  ou  et est égal à  si  et .

Il existe également une version équivalente non symétrique de la réciprocité quadratique qui vaut pour chaque paire d'entiers premiers  entre eux:

 

Pour tout entier  soit  . Alors on réécrit l'égalité précédente comme

 

pour toute paire d'entiers  (pas nécessairement premiers entre eux).

Les lois complémentaires se généralisent également au symbole de Kronecker. Ces lois découlent facilement de chaque version de la loi de réciprocité quadratique indiquée ci-dessus.

Pour tout entier  on a

 

et pour tout entier impair  :

Connexion aux caractères Dirichlet 
Si  et , la fonction  est un caractère de Dirichlet réel de module  Inversement, tout caractère de Dirichlet réel peut être écrit sous cette forme avec  (pour  c'est ).

En particulier, les caractères primitifs de Dirichlet réels  sont en bijections avec les corps quadratiques , où  est un entier sans carré non nul (on peut inclure le cas  pour représenter le caractère principal, même s'il ne s'agit pas d'un corps quadratique proprement dit). Le caractère  peut être retrouvé à partir du corps comme son symbole d'Artin  : c'est-à-dire pour un nombre premier positif , la valeur de  dépend du comportement de l'idéal  dans l'anneau des entiers  :

 

Alors  est égal au symbole de Kronecker , où

 

est le discriminant de  . Le conducteur de  est .

De même, si , l'application  est un caractère de Dirichlet réel de module . Cependant, tous les caractères réels ne peuvent pas être représentés de cette manière, par exemple le caractère  ne peut pas être écrit comme  pour toute . Par la loi de réciprocité quadratique, on a . Un caractère  peut être représenté comme  si et seulement si sa partie impaire vérifie , auquel cas on peut prendre .

Article connexe 

 Symbole de Hilbert

Références 

  
 

Arithmétique modulaire
Pages avec des traductions non relues